Ка́рлис О́золиньш (Карл Марты́нович О́золинь, ; 31 августа 1905 — 15 августа 1987) — латвийский советский политический и общественный деятель, журналист, редактор партийной газеты «Циня», член Союза писателей Латвийской ССР.

Биография 
Родился в Мадлиенской волости в бедной крестьянской семье.

С 1915 года — батрак, рабочий в Риге.

Ещё учась в гимназии, примкнул к социал-демократическому подполью. С 1924 года принимал участие в активной подпольной работе, в 1926 году вступил в нелегальную Коммунистическую партию. В 1927 г. был арестован за пропаганду коммунистических идей и приговорён к 3 годам тюремного заключения.

После освобождения стал профессиональным революционером, руководил коллегией пропагандистов, работал секретарём подпольного Рижского партийного комитета. Вторично арестовывался и отбывал тюремное заключение, в общей сложности провёл за решёткой около 10 лет.

После присоединения Латвии к СССР 1940 года — на ответственной партийной и советской работе. Работал в аппарате ЦК КП(б) Латвии, ответственный редактор газеты «Циня». На IX и X съездах Компартии Латвии избирался членом Центрального Комитета, а в ЦК  — членом бюро.

Во время Великой Отечественной войны руководил оперативной группой ЦК Компартии Латвии по организации подпольных антифашистских формирований  и партизанского движения в оккупированной республике, отвечал за  издание газеты «За Советскую Латвию». 

После освобождения Латвии от немецко-фашистских захватчиков, с марта по сентябрь 1944 года — секретарь ЦК КП(б) Латвии по кадрам, затем (до 1951 года) редактор центрального органа Компартии Латвии, Верховного Совета и Совета народных комиссаров, газеты на латышском языке «Циня».

В этот период окончил Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б) в Москве.

В 1951-1952 гг. — заместитель председателя Президиума Верховного Совета Латвийской ССР. 

С 1952-го по 1959 год — председатель Президиума Верховного Совета Латвийской ССР. 

С 1960-го по 1961 год — заместитель председателя Президиума Верховного Совета Латвийской ССР.

Общественная деятельность 
С 1940-го по 1961 год — член ЦК КП Латвии. 

В 1958 году К.Озолиньш поддержал инициативу историка Я. Граудониса по созданию Латвийского общества охраны природы и памятников. 

Член Центральной ревизионной комиссии КПСС (1956—1961).

Делегат XX и XXI съездов КПСС. 

Депутат Верховного Совета Латвийской ССР второго—пятого созывов.

Депутат 3, 4 и 5-го созывов Совета национальностей Верховного Совета СССР, выдвигался по Валмиерскому избирательному округу Латвийской ССР.

Литературная деятельность 
К. М. Озолинь был членом Союза писателей Латвийской ССР. Работал в жанрах литературной критики и публицистики.

Награды 
Кавалер трех Орденов Ленина, орденов Красного Знамени, Отечественной войны I степени, двух орденов Трудового Красного Знамени, ордена Дружбы народов и Красной Звезды.

Примечания

Литература 
 ОЗОЛИНЬ КАРЛИС МАРТЫНОВИЧ в Большой советской энциклопедии
 Большая Советская энциклопедия, 18-й том, с. 324. 
 

Секретари ЦК КП Латвии
Председатели Президиума Верховного Совета Латвийской ССР
Заместители председателя Президиума Верховного Совета Латвийской ССР
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 5-го созыва